Dźwierzno peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Dźwierzno, village du powiat de Płock
 Dźwierzno, village du powiat de Żuromin 

dans la voïvodie de Poméranie
 Dźwierzno, village du powiat de Człuchów

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Dźwierzno, village